Reisfeld bezeichnet:
 eine Fläche für den Anbau von Reispflanzen, siehe Reis#Reisanbau
 einen Neologismus in der Modebranche, siehe Reisfeld (Mode)

Personen:
 Bert Reisfeld (1906–1991), österreichischer Komponist
Renata Reisfeld (* 1930), israelische Chemikerin

Siehe auch: